Рональд Брюс Бун (; родился 6 сентября 1946 года в Оклахома-Сити, штат Оклахома) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за команды Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной ассоциации.

Карьера 

По окончании Университета штата Айдахо в 1968 году Рон Бун был выбран одновременно на драфте НБА «Финикс Санз» и драфте АБА «Даллас Чеперрелс». Рон предпочёл выступать в АБА за клуб из Далласа. После 2 сезонов за «Даллас Чеперрелс» (1968-70) Бун в течение 5 сезонов выступал за «Юта Старз» (1970-75), в составе которой стал чемпионом АБА в 1971 году. Затем он провёл 1 сезон в клубе «Спиритс оф Сент-Луис» (1975-76). В НБА Рон Бун отыграл по 2 сезона за «Канзас-Сити Кингз» (1976-78) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (1978-80). Профессиональную карьеру он завершил в штате Юта, где играл два сезона за «Джаз».

Рон Бун за 13 сезонов в АБА и НБА сыграл подряд 1042 матча. Его достижение превзошёл Эй Си Грин с 1191 игрой.

Достижения АБА 

Рон Бун за 8 сезонов выступления в АБА установил несколько достижений.
 1 место по числе потерь (2327) среди всех игроков АБА
 2 место по числу персональных замечаний (2245) среди всех игроков АБА
 3 место по количеству набранных очков (12153) среди всех игроков АБА
 5 место по числу сыгранных игр (662) среди всех игроков АБА
 5 место по количеству сыграннывх минут (21586) среди всех игроков АБА
 6 место по числу передач (2569) среди всех игроков АБА

Примечания

Ссылки 
 Ron Boone на remembertheaba.com
 Ron Boone на basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Даллас Чеперрелс»
Игроки «Техас Чеперрелс»
Игроки «Юта Старз»
Игроки «Спиритс оф Сент-Луис»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Юта Джаз»
Выпускники Университета штата Айдахо